Alexander Dallas puede hacer referencia a:
 Alexander Robert Charles Dallas (1791-1869), escritor inglés.
 Alexander Dallas Bache (1806-1867), físico y científico estadounidense.